Wirström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abel Wirström (1887–1970), svensk konstnär
 Arthur Wirström (1887–1970), svensk ämbetsman
 John Wirström (1895–1949), var en svensk sjömilitär
 Lars Wirström (1919–1982), svensk företagsledare
 Lisa Wirström (1902–1989), svensk skådespelare

Se även 
 Wirströms konditori

Svenska efternamn